Ранумафана — малагасийский топоним. Может означать:

 Ранумафана (национальный парк) — национальный парк на Мадагаскаре.
  — коммуна на Мадагаскаре, в округе Брикавиль.
  — коммуна на Мадагаскаре, в округе Ифанадиана.
  — коммуна на Мадагаскаре, в округе Тауланару.
 Ranomafana — род жуков в семействе Огнецветки.